Diane puede referirse a:

Personas
Diane Keaton, actriz, directora y productora de cine estadounidense.
Diane Guerrero, actriz estadounidense.
Diane von Fürstenberg, diseñadora de moda. 
Diane Warren, compositora estadounidense. 
Diane Baker, actriz estadounidense.
Diane Mary Bridson, botánica inglesa.
Diane Cary, actriz de televisión estadounidense.
Diane Pretty, mujer británica en su lucha por la eutanasia.
Diane Kruger, modelo y actriz de cine y televisión alemana.
Diane Arbus, fotógrafa estadounidense.
Diane Lane, actriz de cine y televisión estadounidense. 
Diane Ladd, actriz de cine y televisión estadounidense.
Diane Schuur, cantante y pianista estadounidense.
Diane Craig, actriz británica-australiana.
Diane Martel, directora de videos musicales y coreógrafa estadounidense.
Alela Diane, cantautora folk estadounidense. 
Diane DiPiazza, primera bajista de The Misfits. 
Diane Neal, actriz y modelo estadounidense.
Diane Bell, deportista británica.
Diane Farr, actriz estadounidense. 
Diane Parish, actriz africana-británica.
Diane Papalia, psicóloga estadounidense.

Además
Diane-Capelle, comuna francesa.